Марсе́ль Ланжийе́ (; 2 июня 1908, Шарантон-ле-Пон, Франция — 28 декабря 1980) — французский футболист, нападающий сборной Франции, участник Олимпиады 1928, чемпионата мира 1930.

Карьера

Клубная 
Марсель Ланжийе в течение карьеры выступал за парижские клубы «Серкль Атлетик» и «Ред Стар», а также за «Сент-Этьен» и «Эксельсиор» (Рубе). В составе «Эксельсиора» участвовал в первом чемпионате Франции. Дебют — выездной матч первого тура чемпионата против «Йера», состоявшийся 18 сентября 1932 года и проигранный «Эксельсиором» со счетом 1:3.

В сборной 
Дебютировал за сборную Франции 22 мая 1927 года в товарищеском матче против сборной Испании. В 1928 году провёл 1 матч на Олимпийских играх в Амстердаме. Два года спустя принял участие в первом чемпионате мира по футболу. На турнире форвард сыграл 3 матча, в первом из которых (13 июля со сборной Мексики) забил гол.

Тренерская 

В сезоне 1948/49 Марсель Ланжийе тренировал клуб «Серкль Атлетик» (Париж), выступавший в то время в Лиге 2. По итогам сезона команда заняла предпоследнее, 18-е место.

Статистика

В чемпионатах Франции

В сборной

Достижения 

 Обладатель Кубка Франции (1): 1932/33
 Финалист Кубка Франции (1): 1927/28

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Pari-et-gagne.com
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Серкль Атлетик» Париж
Игроки ФК «Эксельсиор» Рубе
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Тренеры ФК «Серкль Атлетик» Париж